Ozark Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Ozark Township, du comté de Polk.
 Ozark Township, du comté de Sharp.

Kansas 
  du comté d'Anderson.

Missouri 
 Ozark Township, du comté de Barry.
 Ozark Township, du comté de Barton.
 Ozark Township du comté de Lawrence.
 Ozark Township du comté d'Oregon.
 Ozark Township du comté de Texas.
 Ozark Township du comté de Webster.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships